Илья Вячеславович Пиганов (род. 12 мая 1962, Москва) — российский фотограф, дизайнер, художник.

Биография 
Родился в Москве.

Решил не продолжать учёбу после школы, самостоятельно стал заниматься фотографией.

Снимал советским фотоаппаратом «КИЕВ» 6х6.

Печатал фотографии больших размеров, немного подражая Д.- П. Виткину.

В 1987 году вместе с Алексеем Шульгиным, Сергеем Леонтьевым, Владиславом Ефимовым, Игорем Мухиным, Борисом Михайловым, Александром Слюсаревым, и др. входил в группу «Непосредственная фотография».

В 1989 г. совместно с рекламным фотографом Леонидом Огаревым организовал и возглавил департамент фотографического отделения Свободной Академии (Москва).

Илья Пиганов стал заметной фигурой современного отечественного фото-искусства в 90-е годы. Его поиски в области художественной фотографии были темой статей арт-критиков и объектом фотосессий самых модных тогда журналов — «Матадор», «Птюч», «Ом». По описанию Ильи Ценципера,

Пиганов — шармер, гуляка праздный, шоумен, маэстро. Знакомая множеству художников, любителей, деловых, бездельников, привычная среда его обитания включает дом на Беговой, модную галерею «Школа», кино, кухню, праздник, который у Пиганова всегда с собой. Здесь жена Ира, самая прекрасная и элегантная, сын Ваня, полностью унаследовавший отцовский дар валять дурака, ассистент Александр Александров, скрытый в фотолаборатории молчаливый человек в белом халате, друг Иван Дыховичный, племянница из Рязани по имени Света Фишман. Над ними несутся вечные пигановские вопли, песни и пляски, скворчение его кулинарных священнодействий, грохот музыки. «Мимо тещиного дома я без шуток не хожу», — это о Пиганове, любой сосед скажет. То ночами порнографические слайды на стену соседнего дома проецирует, то всем миром тянут его из Москва-реки.

Чуть позже Илья Пиганов стал делать большие фото-работы-коллажи из множества работ.

В 90-е стал известен как фотограф (совместно с Татьяной Друбич), создатель эксклюзивной мебели.

Как дизайнер Илья Пиганов оформил своими авторскими работами, в том числе и имиджем шахматного коня, бар ресторана — «Эгоист».

Илья Пиганов: Я не дизайнер и не являюсь им изначально. В «пигановской» технике я 15 лет делаю картинки. Какое-то время назад от обычных картинок перешел к трехмерным. Так началась давняя мебельная история, которой больше 10 лет. Первым моим реальным объектом стала старая лавка, которую я оклеил своими фотоработами. Теперь она хранится в музее Кусково… А по-настоящему планомерно и профессионально я занимаюсь мебелью немногим более двух лет .

Работы Ильи Пиганова выставлялись на аукционах Sotheby's и экспонировались более чем на 40 галерейных и музейных выставках в России и Европе, в том числе в Русском музее (Санкт-Петербург), Pont Neuf (Париж), и др..

Работы Ильи Пиганова хранятся в собрании Русского музея, Музея современного русского искусства (Москва), в Государственном центре современного искусства, в корпоративных и частных коллекциях в России, США, Западной Европе.

Жена — Ирина Пиганова-Меглинская.

Выставки

Персональные выставки 
 1986 — Сад «Эрмитаж», Москва
 1989 — Городской выставочный зал, Николаев.
 1989 — «Finphoto Gallery», Хельсинки, Финляндия
 1992 — Галерея «СТудия 20», Центр современного искусства, Москва
 1993 — «Pont Neuf», Париж, Франция
 1993 — Галерея «СТудия 20», Центр современного искусства, Москва
 1994 — «Музыка для декабря». Канал Грибоедова, Санкт-Петербург
 1995 — Галерея «Дар», Москва
 1996 — «Том I». ЦДХ, Москва.
 1996 — «Том I». Русский Музей, Мраморный дворец Петербург
 2005 — «Том II». Музей архитектуры им. Щусева
 2013 — «Том III». Галерея Победа, ГУМ.

Групповые выставки 
 1987 — «Репрезентация». л/о «Эрмитаж». Профсоюзная ул., д. 100, Москва
 1987 — «Фотоэкспозиция». л/о «Эрмитаж». Профсоюзная ул., д. 100, Москва
 1987 — Осенний фотосалон. Малая Грузинская, 28, Москва
 1987 — Фотовыставка. Малая Грузинская, 28, Москва
 1988 — Весенний фотосалон. Малая Грузинская, 28, Москва
 1988 — 1e Festival International de la Photographie de Mode. Франция
 1988-89 — «Smile, please!» («Улыбку, пожалуйста!»). Galerie Comptoir de la Photographie, Париж, Франция; Porfolio Gallery, Лондон, Великобритания; Киноцентр, Москва
 1989 — «Фотомост». Клуб Авангардистов, Москва
 1989 — «Альтернатива?». Музей музыкальной культуры им. Глинки, Москва
 1989 — «Moscow — Vienne — New York». Messepalast, Вена, Австрия
 1989 — «150 лет фотографии». Манеж, Москва
 1990 — «Логика парадокса». Дворец молодежи, Москва
 1990 — «Каталог». Дворец молодежи, Москва
 1990-91 — «The Missing Picture: Kupreyanov, Мікhailov, Piganov, Serebryakova, Shulgin». MIT, Бостон, США
 1991 — «АРТ МИФ 2». Манеж, Москва
 1992 «Барокко конца века: круг Рубенса-круг Гриневея». ВХПУ им. В.Мухиной, Санкт-Петербург Круг Рубенса и «круг» Гринуэя пересеклись в Петербурге
 1992 — «Новые территории искусства». Государственный Художественный музей, Красноярск
 1992 — Галерея «Дар», Москва
 1994 — «Пограничные зоны искусства». Художественный музей, Сочи
 1994 — «Осень фотографии» («Поверхность смысла. Наложение покровов»). ЦДХ, Москва
 1994 — «Искусство современной фотографии. Россия, Украина, Белоруссия». ЦДХ, Москва
 1994-95 — «Neue Fotokunst aus Russland». Badischer Kunstverein, Карлсруэ; Galerie im Karmelitenkloster, Франкфурт-на-Майне; Kunsthalle Faust, Ганновер; Museum Volk und Wirtschaft, Дюссельдорф; Neuer Berliner Kunsverein, Берлин; Hertener Fototage, Хертен, Германия
 «Современное искусство из коллекции Инкомбанка». Художественный музей, Ульяновск; Художественный музей, Самара; Картинная галерея, Магнитогорск; Выставочный зал СХ, Челябинск; Картинная галерея, Екатеринбург; Музей изобразительных искусств, Омск; Выставочный центр «Кариатида», Нижний Новгород; Художественный музей, Ростов-на-Дону
 1995 «Zeitgenossische Fotokunst aus Russland». Neue Galerie von Bildende Kunst, Берлин, Германия
 «Яблочный день». Галерея «Дар», Москва
 «Мультипликация». «Каширка», Москва

Фильмография 
 1989 «Красная серия» (режиссёр И.Дыховичный), Франция
 1994 «Женская роль» (режиссёр И.Дыховичный), студия «Цех», Москва
 1994 «Музыка для декабря» (режиссёр И.Дыховичный), студия «Цех», Москва

Издания 
 Evgeny Berezner, Irina Chmyreva, Natalia Tarasova and Wendy Watriss. «Contemporary Russian Photography», FotoFest 2012 Biennial Houston.

Примечания

Ссылки 
 ТОМ ПЕРВЫЙ Илья Пиганов на Photographer.Ru
 Илья Пиганов
 Дизайнер Илья Пиганов создал эксклюзивные бары Эгоист для Chivas Regal 18 Gold Signature

Персоналии:Москва
Современные художники России